Cristian Munteanu ist der Name folgender Personen:

* Cristian Munteanu (Regisseur) (1936–2008), rumänischer Regisseur
 Cristian Munteanu (Fußballspieler, 1974) (* 1974), rumänischer Fußballspieler
 Cristian Munteanu (Fußballspieler, 1980) (* 1980), rumänischer Fußballspieler